Adelajda Sabaudzka (1052–1079)
 Adelajda Sabaudzka (1166–1174)
 Adelajda Sabaudzka (Maurienne)